«Фи́зика или хи́мия» (, FoQ) — испанский молодёжный телесериал о жизни учеников и преподавателей колледжа «Сурбаран» (). Сериал впервые транслировался на телеканале Antena 3 с 4 февраля 2008, в марте 2008 года было анонсировано продолжение сериала. После падения рейтингов показа седьмого сезона сериал был закрыт, предполагалось что франшиза на показ «Физики или химии» будет передано каналу . Название телесериала согласуется с саундтреком к песне группы : «Física o química. Это альтернативная медицина — прикосновение губ, это физика или химия…».

История 

Премьерный показ 1 серии состоялся 4 февраля 2008 года. 31 марта 2008 года, после успеха первого сезона, компания Antena 3 объявила о съемках второго сезона. После 1 сезона сериал покинул Мишель Гурфи.

Премьера второго сезона состоялась 4 сентября 2008 года. Его показ закончился 8 декабря того же года. Аудитория телесериала иногда превышала аудиторию сериала C.S.I.: Место преступления. После 2 сезона Мишель Браун, Андрес Чеунг, Чави Мира и Карим Эль-Керем покинули сериал.

В 2009 году телесериал выиграл  в номинации Лучший испанский сериал и стал показываться в других странах: во Франции на канале NRJ 12 (под названием «Physique ou chimie»), в Мексике и США на канале 52MX в 16 часов.

В 4 сезоне стал играть Марк Клотет, постоянным актёром стал Адриан Родригес, игравший Давида — эпизодического персонажа 3 сезона. 16 декабря 2009 года, побив рекорды предыдущих сезонов, закончился показ 4 сезона. После его окончания некоторые ключевые актёры покинули сериал: Ирене Санчес, Хоакин Климент, Сесилия Фрейре, Оскар Синела и Бланка Ромеро.

Премьера первой серии пятого сезона состоялась 5 мая 2010 года в Мадриде в Cine Capitol. В этом сезоне появились новые актёры: Оливия Молина, Кристина Алькасар, Нассер Салех, Люсия Рамос, Алекс Батльори и Серхио Мур. После 5 сезона Макси Иглесиас, Адам Езерский и Барт Сантана покинули сериал.

В марте 2010 года группы  и Сон Морфея объявили, что шестой сезон будет снят летом и состоять из 14 серий, выход которых запланирован на конец 2010 года. Премьера 6 сезона состоялась 15 сентября 2010 года на канале Antena 3. В нём появились новые персонажи: Алекс Эрнандес в роли Йона, парня в инвалидной коляске; Алекс Мартинес в роли Сальвы, друга Йона; и Лорена Матеo в роли Даниэлы, сестры Вакеро. После 6 сезона Нурия Гонзалес, Урсула Корберо , Анджи Фернандес, Леонор Мартин, Гонсало Рамос, Алекс Бараона, Кристина Алькасар и Хосе Мануэль Седа покинули сериал.

Премьера 7 сезона состоялась 5 мая 2011 года. В сериале появились персонажи: новый директор Энрике, учитель философии Сара и учитель рисования Чави. В 7 сезоне в результате несчастного случая умирает Фер, один из любимейших персонажей сериала.

После падения рейтинга, 13 июня 2011 года сериал был снят с эфира. Однако, испанский телеканал Neox, по просьбам поклонников сериала, объявил о возобновлении сериала, что стало бы новым этапом в истории «Физики или химии». На сентябрь 2011 года съемки 8 сезона были заморожены и не было известно, будут ли они возобновлены.

Сюжет 

Действие сериала разворачивается в колледже «Сурбаран» (), куда приходит работать группа молодых преподавателей. Сериал касается конфликтов между учениками и преподавателями, а также насущных вопросов общества: подростковые издевательства,  сексизм, расизм, гомофобия, секс и наркотики. Новизна сериала в том, что он показывает не только отношения среди учащихся, но и проблемы учителей, а также взаимоотношение учителей и учеников.

Максимальное внимание в сериале уделяется отношениям между героями, как внутри, так и за пределами колледжа. Создатели сериала хотели отразить основные проблемы взаимоотношений в школах Испании. В результате сюжет сериала получил многочисленные положительные отзывы на представленную в сериале школьную жизнь.

В ролях

Ученики

Преподаватели

Периодические персонажи

Бывшие персонажи

Эпизоды

Награды и номинации 
 Mención especial TV на Международном фестивале кино и телевидения Исторического Королевства Леон
 Лучший испанский сериал премии Ondas 2009 «за способность говорить с молодой аудиторией и адаптироваться к развитию мультикультурного общества»
 Лучший сериал премии Shangay 2009
 Молодёжная премия 2009

Отзывы

Рейтинг 

 IMDb 
 КиноПоиск 
 FilmAffinity 
 FormulaTV 
 LaGuíaTV

Критика

Саундтрек 
Cinco de Enero (Синко де Энеро) — группа, созданная после выхода в эфир Физики или химии, исполняющая песни, которые были в разное время в сериале. Cinco de Enero состоит из Joaquín Peña (Хоакин Пенья), певца, композитора, аранжировщика, и José Juan Poyatos (Хосе Хуан Пойатос). 25 ноября группа, при участии Pignoise (Пигнойз), Pereza (Переса), Presuntos Implicados (Пресунтос Импликадос), выпустила сборник, в который вошли все песни сериала.

Со второго сезона, помимо Cinco de Enero, саундтреки для сериала пишет группа . Группа выпустила альбом Lo que hemos vivido, в который вошла одноимённая с сериалом песня. Песня стала заглавной, а также часто встречается в различных сценах.

После выпуска второго сезона был выпущен двойной CD, включавший Cinco de Enero, Despistaos, а также многие песни, не вошедшие в сериал, такие как Pereza (Estrella polar), Pignoise (Sube a mi cohete), Carlos Baute (Colgando en tus manos), Melocos (Cuando me vaya), Belanova (Baila mi corazón), Belinda (Bella traición) и Сон Морфея (Chocar). Следует отметить, что диск вышел с версиями песен Cinco de Enero исполненными Адамом Езерским (играет Горку в сериале), а также включает в себя литературное произведение Анджи Фернандес под названием «Sola en el silencio».

Официальный журнал 
19 марта 2008 года начались продажи официального журнала телесериала, ориентированного на молодежь и подростков. В журнале представлены эксклюзивные интервью с героями, а также тесты и новости связанные с телесериалом, дополнительные данные, фотографии актёров и другие редкости. Журнал является довольно популярным в молодёжной сфере.

Сериал по странам

Адаптации 

Телеканал СТС 29 августа 2011 года снял российский ремейк первого сезона сериала. Производством адаптации занималась компания Костафильм, режиссёр-постановщик Рамиль Сабитов.

Телеканал Telemundo 24 января 2012 года начал показ сериала «Relaciones Peligrosas», вольной адаптации оригинального сериала .

Ссылки 

 Страница сериала на сайте телеканала Antena3 
 
 Форум «Физика или химия»  
 Актёрский состав сериала на сайте FormulaTV.com
 Российский фан-сайт сериала

Примечания 

Телесериалы Испании 2008 года
Подростковые драмы Испании
Телесериалы на испанском языке
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Мадриде
Телесериалы ЛГБТ-тематики Испании